Klassiker steht für:
 klassische Werke, Autoren, Topoi oder Produkte, siehe Klassiker
 Klassiker (Radsport), traditionsreiche Eintagesrennen

Siehe auch:
 Illustrierte Klassiker